Улица Героев обороны Брестской крепости — улица в западной части Бреста (исторические названия — переулок Каштановая, улица Каштановая ), переименована в 1961 году. Его начали застраивать до середины XIX века. Протяженность более 3000 м — от ул. Ленина на запад параллельно железной дороге до Государственной границы Республики Беларусь.

Улица образовалась одновременно со строительством Брестской крепости в 1830-1840 гг. В XIX веке по ней была проложена узкоколейная железная дорога для подвоза грузов в арсенал крепости через Северные ворота.

Здание 
По улице находятся РУП « Беларусьнафта - Брестоблнефтепродукт», РУП « Брестторгтехника», ОУ « Брестский государственный профессионально-технический колледж торговли », ОАО «СПМК-1», ОАО «Брестская ПМК-1», АУ «Автобаза городского отдела здравоохранения», 18-й городской отделение связи, Гарнизонное кладбище (Брест).

 № 51 — комплекс гаражей облисполкома ( В. Арсеньев, В. Кескевич ).
 № 58 — Кобринское укрепление — наружная ограда с 4 бастионными фронтами и 3 равелинами — Историк о-культурная ценность Беларуси, код 111Г000726
 № 60 — мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» ( 1971 г. ) — Историк о-культурная ценность Беларуси, код 111Г000004
 № 82 — мемориальный ансамбль на Гарнизонном кладбище — Историк о-культурная ценность Беларуси, код 113Д000008

Литература 

 Брест : Энциклопедический справочник / Гл. редактор И. П. Шамякин. – Мн. : БелСЭ им. П. Бровки, 1987. – 408 с.

Ссылки 

Улицы Бреста